Kirman kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirmajärvi, sjö, Norra Savolax,

Iran 

 Kerman, provinshuvudstad, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar